

Patronymie

 Hernán Rivera Letelier (1950- ) est un écrivain chilien contemporain.
 Juan Carlos Letelier (1959- ) est un footballeur chilien.
 Orlando Letelier (1932-1976) est un économiste et homme politique chilien.